Bernini peut désigner :

Patronyme 

 Anna Maria Bernini (née en 1965), avocate et femme politique italienne ;
 Franco Bernini (né en 1954) réalisateur et scénariste italien ;
 Gian Lorenzo Bernini - Le Bernin - (1598-1680), sculpteur, architecte et peintre italien ;
 Massimiliano Bernini (né en 1975), homme politique italien ;
 Paolo Bernini (né en 1987), homme politique italien ;
 Pietro Bernini (né en 1562), sculpteur italien, père de Gian Lorenzo Bernini ;
 Rosalba Bernini (1762/1763-1829), pastelliste italienne

Autre 
 Bernini, station du métro de Turin ;
 (14498) Bernini, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.